Die Abkürzung FTH steht für 
Freie Theologische Hochschule Gießen
Future Transport Helicopter, eine Initiative der EDA zur Beschaffung eines zukünftigen schweren Transporthubschraubers

FTH